Glebowo () ist der Name russischer Orte, unter anderen:

 Glebowo (Chabarowsk), Dorf in der Region Chabarowsk
 Glebowo (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Glebowo (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Glebowo (Medwenka), Dorf im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Glebowo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow